Artus II Gouffier, duc de Roannez ou duc de Roannais (né en 1627 et mort le  près de Méry-sur-Seine), fut lieutenant général des armées du roi et pair de France. Il s’est illustré en tant que gouverneur du Poitou pendant la Fronde, et fut l’un des plus proches amis du célèbre philosophe et mathématicien Blaise Pascal.

Biographie 
Artus II Gouffier est le fils d'un gentilhomme poitevin, Henri Gouffier (1605-1639), marquis de Boisy, comte de Maulévrier, châtelain d'Oiron, et d'Anne-Marie Hennequin (-1676), dame du Peray.

Il hérita du duché-pairie de Roannais en 1642, après le décès de son grand-père, Louis Gouffier,  duc de Roannez. Jeune, de haute noblesse, il rejoignit l'armée, et atteignit le grade de maréchal de camp en 1649. Deux ans plus tard, il acheta contre une forte somme la charge de gouverneur du Poitou détenue par le duc et futur écrivain François de La Rochefoucauld. Pendant la Fronde des princes, il resta fidèle au cardinal de Mazarin, et lutta avec succès aux côtés des troupes royales contre les rebelles menés par le prince de Condé.

Passionné par les sciences, il a entretenu une correspondance avec Christian Huygens, physicien hollandais en poste à Paris. Attiré par les investissements spéculatifs malgré un héritage grevé de dettes, il finança les travaux d'assèchement du marais poitevin, avec l'aide de Blaise Pascal, et contribua à la canalisation de la Sèvre niortaise puis de la Haute-Seine, et participa avec Pascal également au développement à Paris de la Société des carrosses à cinq sols, ancêtre des transports en commun. 

À la mort de Blaise Pascal (1662), il s'efforça aussi d'organiser la publication des écrits du philosophe, comme ses Pensées.

Pieux, Artus Gouffier devint janséniste sous l'influence de Pascal et de la sœur de ce dernier, religieuse à l'abbaye de Port-Royal. Selon toute vraisemblance, il avait fait la connaissance du philosophe à Paris dans une église fréquentée alors par les familles Gouffier et Pascal ; sa sœur, Charlotte de Roannez, entretient de son côté des échanges sur la religion avec Blaise Pascal, qui joue pour elle également le rôle de conseiller spirituel. 

 

En 1667, il céda son duché à son beau-frère, François III d'Aubusson de La Feuillade, maréchal de France (1675), pour se retirer dans une institution religieuse sans toutefois entrer officiellement en religion. Selon le duc de Saint-Simon, « le duc de Roannez prit une manière d'habit ecclésiastique sans jamais être entré dans les ordres et vécut dans une profonde retraite. » Il mourut dans sa retraite, le , sans postérité.

Notes et références

Sources et bibliographie

Liens externes 
Château d'Oiron - Patrimoine et Art contemporain
Blason des ducs de Roannez
Histoire de l'assèchement du marais poitevin

Chronologies 

 

Duc français du XVIIe siècle
Pair de France
Personnalité du Poitou
Jansénisme au XVIIe siècle
Personnalité du jansénisme
Naissance en 1627
Décès en octobre 1696
Décès à Méry-sur-Seine
Duc de Roannais